Příjmení Erikson nebo Eriksson nosí více osobností:

 Erik Erikson (1902–1994) – německý psycholog
 Henry Eriksson (1920–2000) – švédský atlet
 Joel Eriksson – více osob, rozcestník
 Leif Eriksson (cca 970–1020) – norský Viking
 Loui Eriksson (* 1985) – švédský hokejový útočník
 Maria Eriksson – švédská písničkářka
 Steven Erikson (* 1959) – kanadský spisovatel
 Sven-Göran Eriksson (* 1948) – švédský fotbalový trenér

Podobná příjmení 
 Erickson
 Ericsson (rozcestník)

Norská příjmení
Švédská příjmení